Графенау — коммуна в Германии, Вюртемберг.
 Графенау — город в Германии, Нижняя Бавария.